

Вілла-Парк — місто, штат Каліфорнія
 Вілла-Парк — селище, штат Іллінойс

Див. також 
 Вілла Парк